Петриков може бити:

 Петриков (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република
 Петриков (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Петрикав, град у Белорусији